Coxeterjeva notacija je v geometriji sistem, ki omogoča razvrščanje simetrijskih grup s tem, da opiše kote med osnovnimi zrcaljenji Coxeterjeve grupe. Uporablja se označevanje z oklepaji, kar lahko spremenimo za nekatere podgrupe. 

Notacija se imenuje po kanadskem geometru Haroldu Scottu MacDonaldu Coxeterju (1907 – 2003). Točneje jo je definiral ameriški matematik Norman Johnson (1930 – 2017).

Zrcalne grupe 

Za Coxeterjeve grupe, ki so definirane s čistim zrcaljenjem, je neposredna povezava med notacijo z oklepaji in Coxeter-Dinkinovimi diagrami. Število v notaciji z oklepaji predstavlja red zrcaljenja v vejah Coxeterjevega grafa. 

Coxeterjeva notacija se poenostavi s potencami, ki predstavljajo število položajev v oklepajih v vrstici za linearne grafe. Tako je grupa An predstavljena z [3n-1], kar pomeni n vozlov povezanih z n-1 vejami reda 3.

Nadaljnji razvejani grafi  se pričnejo kot števila, ki so dana kot navpični položaji v oklepajih. Poenostavljeni so z večkratnimi nadpisanimi vrednostmi na dolžini oklepaja. 

Coxeterjeve grupe, ki jih  tvorijo ciklični grafi se prikažejo z oklepaji znotraj oklepaja. Zgled: [(a,b,c)] za trikotniško grupo (a b c). Kadar so enaki, jih lahko grupiramo glede na dolžino cikla v oklepaju. Zgled: [(3,3,3,3)] = [3[4]].

Razvrščanje po rangu 

Coxeterjeve grupe se lahko razvrstijo po njihovem rangu, kar je število vozlov v Coxeterjevem grafu. Struktura teh grup je dana tudi z vrstami tipov  abstraktnih grup. Tukaj so abstraktne diedrske grupe predstavljene z Dihn. Ciklične grupe pa so predstavljene z Zn tako, da je Dih1 = Z2.

Grupe z rangom ena 

V eni razsežnosti  dvostranska grupa (bilateralna grupa) [ ] predstavlja posamezno zrcalno simetrijo. To je Dih1 ali simetrija Z2,  reda 2. Predstavljena je kot Coxeter-Dinkinov diagram s samo enim vozlom . 
Grupa identitete je direktna grupa [ ]+, Z1, s simetrijskim redom 1. Nadpis + kaže samo na to, da so izmenično zrcalni odboji zanemarjeni, kar pusti grupo identitete v tej najenostavnejši obliki.

Grupe z rangom dva 

V dveh razsežnostih se pravokotna grupa [2] Dih2 lahko prikaže kot direktni produkt [ ]×[ ] ali Z2×Z2 kot dvostranski grupi, ki ju predstavimo z dvema pravokotnima ogledaloma, pri tem pa je Coxeterjev graf  z redom 4

Grupe z rangom tri

Grupe z rangom štiri

Točkovne grupe 
Grupe ranga 4 definirajo štirirazsežne točkovne grupe:

Prostorske grupe 
Grupe ranga štiri definirajo tudi trirazsežne prostorske grupe:

Grupa na premici 

Rang štiri definira tudi trirazsežne grupe na premici:

Tapetne grupe

Grupe z rangom štiri definirajo tudi nekatere dvorazsežne tapetne grupe:

Sklici 

Simetrija
Teorija grup